Europe (magazine)

Geografia
Europe – quartiere di Parigi

Musica 
Europe – gruppo musicale hard rock svedese
Europe – album musicale del 1983 degli Europe
Europe – album musicale del 1984 di Stephen Schlaks
Europe

Trasporti 
Europe – stazione della Metropolitana di Parigi

Pagine correlate 
Europa (disambigua)

Altri progetti